Х 3800 (другое название:Поезд Пикассо) — французский дизель-поезд, производившийся в 1950-1961 годах. Производился совместно фирмами Régie Renault, ANF, De Dietrich и SACM. За всю историю было произведено 250 поездов. В 1988 году из эксплуатации был выведен последний экземпляр данной модели. 

Эксплуатировался во всей континентальной Франции. Также выполнял международные рейсы по маршруту Женева-Аннемас.

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20061123030833/http://tfbco.free.fr/

Дизель-поезда Франции